Die Bezeichnung Primärfollikel steht für
 eine histologische Struktur während der Entwicklung der Eizelle, siehe Ovarialfollikel
 eine Form des Lymphfollikels, siehe Primärfollikel